3. izlučni turnir za olimpijski turnir u hokeju na travi za žene se održao 1995., a najuspješnije djevojčadi su stjecale pravo sudjelovati na OI 1996. u Atlanti.

Mjesto održavanja 
Turnir se održao od 15. do 26. studenog 1995. u južnoafričkom gradu Cape Townu (Kaapstadu).

Natjecateljski sustav 
Sudjelovalo je osam djevojčadi koje su igrale međusobno po jednostrukom ligaškom sustavu. Najboljih pet djevojčadi je stjecalo pravo sudjelovati pravo na OI, pored djevojčadi koje su to pravo izravno izborile, Australije, braniteljica naslova Španjolske i domaćina SAD-a.

Sudionice 
Sudjeluju Argentina, Kanada, Njemačka, Uj. Kraljevstvo, Nizozemska, JAR, Južna Koreja i Kina.

Sastavi

Argentina 
 Mariana Arnal (vratarka), Verónica Artica (vratarka), María Camardón, Silvina Corvalán, Sofía MacKenzie, Magdalena Aicega, Julieta Castellán, Gabriela Sánchez, Anabel Gambero, Jorgelina Rimoldi, Karina Masotta, Vanina Oneto, María Paula Castelli, Gabriela Pando, Cecilia Rognoni. Trener: Rodolfo Mendoza. NB: .

Kanada 
 Deb Whitten (vratarka), Tara Croxford, Laurelee Kopeck, Nicole Colaco, Lisa Faust, Amy MacFarlane, Carla Somerville, Sue Reid, Veronica Planella, Karen McNeill, Chris Hunter, Tammy Holt, Gillian Sewell, Krista Thompson. Trener: ??. NB: .

Njemačka 
 Birgit Beyer (vratarka), Susie Wollschläger (vratarka), Simone Thomaschinski, Eva Hagenbäumer, Denise Klecker, Irina Kuhnt, Britta Becker, Melanie Cremer, Tanja Dickenscheid, Heike Lätzsch, Franziska Hentschel, Nadine Ernsting-Krienke, Natascha Keller, Vanessa van Kooperen, Philippa Suxdorf, Katrin Kauschke. Trener: Berti Rauth.

Uj. Kraljevstvo
 Joanne Thompson (vratarka), Jill Atkins, Karen Brown, Susan Fraser, Lucy Cope, Mandy Davies, Pauline Robertson, Tammy Miller, Jane Sixsmith, Susan MacDonald, Anna Bennett, Hilary Rose (vratarka), Rhona Simpson, Mandy Nicholls, Diana Renilson, Christine Cook. Trener: Sue Slocombe.

Nizozemska 
 Jacqueline Toxopeus (vratarka), Stella de Heij (vratarka), Willemijn Duyster, Wendy Fortuin, Noor Holsboer, Marlies Vossen, Dillianne van den Boogaard, Suzanne Plesman, Jeannette Lewin, Suzan van der Wielen, Florentine Steenberghe, Margje Teeuwen, Nicole Koolen, Mijntje Donners, Ellen Kuipers, Wietske de Ruiter. Trener: Tom van 't Hek.

JAR 
 Caryn Bentley, Paulene de Bruin, Jill Dix, Jacqi Geyser, Nicky du Toit (vratarka), Sherylle Calder, Gill Daniels, Hanneli Arnoldi, Michelle MacNaughton, Caroline Matthews, Karen Roberts, Lindsey Carlisle, Sharon Cormack, Karen Symons, Kerry Bee, Alison Dare. Trener: Kelly Fairweather.

Južna Koreja 
Ji-Young Lee, Eun-Young Lee, Eun-Jung Chang, Eun-Jung Cho, Chang-Sook Kwon, Hyun-Jung Woo,

Kina 
Lin Ying, Huiping Yang, Dong Hong Cai, Jianping Chen, Jian Chen

Rezultati

Konačna ljestvica 

Prvih pet djevojčadi (J. Koreja, Uj. Kraljevstvo, Njemačka, Argentina i Nizozemska) su izborile pravo sudjelovati na OI 1996. u Atlanti.

Najbolji strijelci

Vidi još 
izlučni turnir 1996. za olimpijski turnir u hokeju na travi (:en:1996 Men's Hockey Olympic Qualifier)

Izvori 
 FIH  Pregled

Izlučni 1995.
1995.